De World Grand Prix 2018 was de eenentwintigste editie van de World Grand Prix. Het toernooi werd gehouden van 30 september tot 6 oktober 2018 in het Citywest Hotel, Dublin. Daryl Gurney was de titelverdediger, hij werd echter in de halve finale met 4-1 uitgeschakeld door Michael van Gerwen. Laatstgenoemde won het toernooi door in de finale met 5-2 van Peter Wright te winnen.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld was net als in 2017 £400,000.

Gekwalificeerde spelers
De 32 gekwalificeerde spelers waren de top 16 van de PDC Order of Merit en de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de ProTour Order of Merit. De top 8 spelers van de PDC Order of Merit kregen een geplaatste status tijdens het toernooi.

Schema

Darts in 2018
2018